Con il nome di  Sant'Ilarione si indicano i santi:

Celebrati dalla Chiesa Cattolica 

Sant'Ilarione di Gaza (†371), eremita, celebrato il 21 ottobre 
Sant'Ilarione (†304), martire ancor bambino in Africa con una quarantina di altri, celebrato l'11 febbraio
Sant'Ilarione di Pelecete (†VIII secolo), abate, celebrato il 28 marzo
Sant'Ilarione il Giovane (†845), abate archimandrita a Costantinopoli, celebrato il 6 maggio
Sant'Ilarione di Moglena (†1164),  vescovo di Moglena (Macedonia), celebrato il 21 ottobre

Beato Ilarione (Paweł) Januszewski (†1945),  carmelitano scalzo, sacerdote, martire a Dachau, celebrato il 25 marzo

Celebrati dalle Chiese Ortodosse 

Sant'Ilarione di Kiev (†1053),  Metropolita di Kiev, festeggiato il 21 ottobre
Sant'Ilarione Jugskie (†1622),  monaco russo, celebrato il 23 maggio